Cet article présente la Liste Swadesh de 207 mots en français et en polonais, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste 

* les pronoms personnels sont le plus souvent omis

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Anna Jedlińska, Ludwik Szwykowski, Jerzy Tomalak, Kieszonkowy słownik francusko-polski / polsko-francuski, Dictionnaire de poche français-polonais / polonais-français, Wiedza Powszechna, Varsovie 2004 
 Michel Malherbe Les Langages de l'humanité, avec Serge Rosenberg, Robert Laffont collection Bouquins, 1995

Article connexe 
 Polonais

Liens externes 
  Dictionnaires de polonais (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikisłownik (Wiktionnaire polonais)

Polonais
Langue polonaise